siła elektromotoryczna
 skaningowy mikroskop elektronowy (ang. scanning electron microscope)
 błąd standardowy średniej (ang. standard error of the mean)
 standardowy błąd pomiaru (ang. standard error of measurement)
 modelowanie równań strukturalnych (ang. structural equation modeling)
 marketing w wyszukiwarkach internetowych (ang. search engine marketing)